Toto je seznam exilových vlád Československa.

 Prozatímní česko-slovenská vláda (14. říjen – 14. listopad 1918, Paříž) – vyhlášena v Paříži 14. října 1918 Benešem jménem Česko-slovenské národní rady
 Prozatímní státní zřízení (1940–1945) – ustanovena Československým národním výborem 9. července 1940 (ten byl založen 17. listopadu 1939 v Paříži)
 První exilová vláda Jana Šrámka
 Druhá exilová vláda Jana Šrámka
 První vláda Zdeňka Fierlingera

Exilové vlády Československa